Los notosuquios (Notosuchia) o cifosuquios (Ziphosuchia) son un suborden de arcosaurios cocodriloformos mesoeucocodrilianos, que aparecieron a mediados del Período Cretácico, en el Aptiense, hace 112 millones de años, para desaparecer hace 11 millones de años durante el Mioceno, ya en pleno Cenozoico. Se conocen de Asia, África, Madagascar y Sudamérica. Es un clado de cocodrilos terrestres que evolucionaron cubriendo un amplio rango de nichos ecológicos, incluyendo herbívoros (Chimaerasuchus), carnívoros (Baurusuchus) y omnívoros (Simosuchus). Se definen como el clado más inclusivo que contiene a Notosuchus terrestris (Woodward, 1896) pero no a Crocodylus niloticus (Laurenti,1768).

Descripción
Los notosuquios eran generalmente pequeños, con cuerpos delgados y extremidades erguidas. Las características más distintivas son vistas usualmente en el cráneo. Los cráneos de los notosuquios son generalmente cortos y profundos. Aunque algunos eran relativamente estrechos, otros era muy amplios. Simosuchus tenía un cráneo sumamente ancho y una mandíbula similar a la de un pug, mientras que Anatosuchus tenía un amplio hocico ancho y aplanado como el de un pato.

Los dientes variaban mucho entre los distintos géneros. Muchos tenían denticiones heterodontas que variaban en forma a través de la mandíbula. Frecuentemente, tenían grandes dientes similares a caninos que sobresalían desde el frente de la boca y amplios dientes similares a molares en la parte posterior. Algunos géneros, como Yacarerani y Pakasuchus, tenían dientes extremadamente similares a los de los mamíferos. Sus molares eran complejos y multicúspides, y eran capaces de ocluir o encajar los unos con los otros. Algunas formas como Malawisuchus tenía articulaciones de mandíbula que les permitía mover la mandíbula hacia atrás y adelante en un movimiento de corte en lugar de simplemente hacia arriba y abajo.

Un derivado grupo de notosuquios, los baurusúquidos, difieren considerablemente de otras formas. Eran grandes en comparación a los otros notosuquios y eran exclusivamente carnívoros. Los baurusúquidos tenían cráneos profundos y prominentes dientes similares a caninos.

Clasificación

Filogenia 

El clado Notosuchia ha estado bajo muchas revisiones filogenéticas. En 2000, Notosuchia fue propuesto como uno de los dos grupos dentro del clado Ziphosuchia, siendo el otro Sebecosuchia, el cual incluye a formas de hocicos altos como los baurusúquidos y los sebécidos. La definición de Notosuchia de Sereno et al. (2001) es similar a la de Ziphosuchia ya que incluye dentro de este a Sebecosuchia. Pol (2003) también incluyó a Sebecosuchia dentro de Notosuchia. Tras esto, el análisis filogenético de Larsson y Sues (2007) resultó en la denominación de un nuevo clado, Sebecia, para incluir a los sebécidos y a los peirosáuridos. Baurusuchidae fue considerado en este estudio como polifilético, con Pabwehshi como un miembro basal de Sebecia y Baurusuchus como el taxón hermano del clado que contiene a Neosuchia y a Sebecia. Por tanto, Sebecosuchia ya no estaba más incluido en Notosuchia y no se consideró como un verdadero clado, mientras que Notosuchia fue considerado como un clado basal de Metasuchia.

El siguiente cladograma simplificado sigue el análisis de los notosuquios derivados presentado por Fabiano V. Iori e Ismar S. Carvalho en 2011.

El siguiente cladograma simplificado se basa en un análisis comprehensivo de los notosuquios el cual se enfocó en la filogenia de Simosuchus clarki presentado por Alan H. Turner y Joseph J. W. Sertich en 2010.

*Nota: Basado en un espécimen que fue reasignado de Peirosaurus.

Géneros 

Las interrelaciones entre los géneros de Notosuchia son confusas, pero los siguientes son considerados notosuquios:

Referencias

Enlaces externos 
Notosuchia en The Paleobiology Database
Notosuchia en Taxon Search
Notosuchia en Palaeos

Árbol Filogenético

Notosuchia